MT, Mt, mT, mt, .mt eller Mt. kan avse:

 Mt – kemiskt tecken för grundämnet meitnerium
 MT – en tidning, se Mora Tidning
 MT – en lokal morgontidning, se Mariestads-Tidningen
 MT – den judiska standardversionen av Gamla Testamentet, se Masoretiska bibeltexten
 MT – en kamrat- och intresseförening för  militärtolkar, förhörsledare och personer med liknande utbildning och/eller befattning inom Totalförsvaret, se Befälsföreningen Militärtolkar
 mT – symbol för millitesla, se tesla (enhet)
 .mt – nationell toppdomän för Malta
 MT – den amerikanska (USA) delstaten Montana